A Eredivisie de 1964–65 foi a 9ª edição do Campeonato Neerlandês de Futebol. O DWS entra como atual campeão.

Classificação

Confrontos 

Fonte: RSSSF Eredivisie 1964-65 
Cores: azul = time da casa ganhou; amarelo = empate; vermelho = time de fora ganhou.

1964–65
1964 no futebol
1965 no futebol
Desporto nos Países Baixos em 1964
Desporto nos Países Baixos em 1965